Jukebox är en stationär musikspelande automat med inbyggd skivväxlare, se jukebox.

Jukebox kan även referera till:
 Jukebox (åkattraktion) – åkattraktion på Liseberg
 Jukebox - Burton Cummings och Randy Bachman – album med Burton Cummings och Randy Bachman från 2007
 Jukebox (musikalbum av Drifters) – album med Drifters från 2013
 Jukebox (musikalbum av Cat Power) – ett musikalbum från 2008 av Cat Power

Se även 
 Jukeboxmusikal